Рябокінь — українське прізвище. Відомі носії:

Носії 
 Рябокінь Василь Федорович — діяч повстанського руху на Кубані.
 Рябокінь Хома Семенович — український математик.
 Рябокінь-Рогоза-Розанів Яків — сотник 1-го Українського полку морської піхоти Армії УНР.

Див. також 
 Рябоконь — споріднене прізвище.

Українські прізвища